Hygrochelifer är ett släkte av spindeldjur. Hygrochelifer ingår i familjen tvåögonklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåögonklokrypare
Hygrochelifer